

Italia 
 Chiesa di San Gabriele – chiesa di Ferrara, non più esistente
 Chiesa di San Gabriele – chiesa di Tonara
 Chiesa di San Gabriele – chiesa di Villagrande Strisaili
 Santuario di San Gabriele dell'Addolorata – chiesa di Isola del Gran Sasso d'Italia

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Gabriele – chiesa di Praga

Pagine correlate
 San Gabriele